ВИС:

 ВИС — волгодонский институт сервиса.
 ВИС — «ВИС-АВТО» (в прошлом «ВАЗИНТЕРСЕРВИС») предприятие по производству грузовой техники на базе автомобилей LADA.

См. также 
 Вис
 VIS (значения)